(1845-1921), peintre allemand
  (1882-1969), peintre américain
  (1908-1972), prêtre catholique et homme politique allemand
  (1955), femme politique allemande

 Les Mathes, commune de Charente-Maritime